Сила тока, также просто ток — скалярная физическая величина, равная отношению электрического заряда , прошедшего через определённую поверхность за бесконечно малый промежуток времени , к длительности этого промежутка:
 
В качестве поверхности обычно рассматривается сечение проводника.

Выбор буквенного обозначения соответствует французскому названию величины (); реже используется символ .

Сила тока в Международной системе единиц (СИ) измеряется в амперах (обозначение: А), ампер является одной из семи основных единиц СИ. 1 А = 1 Кл/с.

Понятие силы тока широко используется в задачах электротехники и схемотехники. Величина  входит в закон Ома для участка цепи.

Несмотря на наличие слова «сила» в наименовании понятия, сила тока не является силой ни по смыслу, ни по размерности.

Сила тока и плотность тока 
Сила тока связана с плотностью тока через соотношение
 .
Точка означает скалярное произведение,  — векторный элемент площадки (элемент площади поверхности , домноженный на единичный вектор нормали к ней ) а интегрирование выполняется по всей площади сечения. В простейшем случае, когда ток течёт равноплотно, а сечение перпендикулярно плотности тока (то есть ) будет . 

Силой тока чаще оперируют в технических приложениях, а плотностью тока — в физических задачах, посвящённых анализу поведения носителей заряда.

Происхождение тока 
За протекание тока ответственно упорядоченное движение заряженных частиц, в роли которых обычно выступают электроны, ионы или дырки. Плотность тока представляет собой плотность потока этих частиц. Она зависит от их заряда ,  концентрации  и средней скорости упорядоченного движения . Если наличествует только один сорт частиц, то . Сила тока является потоком вектора .

Постоянный и переменный ток 
Если  не меняется со временем, ток называется постоянным, а при наличии зависимости  — переменным.

В случае переменного тока различают мгновенную силу тока , среднюю (за некоторый конечный промежуток времени ) силу тока , амплитудную (пиковую) силу тока  и эффективную силу тока (равную силе постоянного тока, который выделяет такую же мощность) , где  — достаточно большое время интегрирования.

Закон Ома 

По закону Ома сила тока  для участка цепи пропорциональна приложенному к участку цепи напряжению  и обратно пропорциональна сопротивлению  проводника этого участка цепи:
 .
По закону Ома для полной цепи,
 ,
где  — внутреннее сопротивление источника электродвижущей силы .

Мощность, выделяемая на омической нагрузке, рассчитывается как
 .
Пользуясь законом Ома, её можно выразить через другие величины. На диаграмме справа представлена взаимосвязь величин , , , .

Измерение силы тока 
Для измерения силы тока используют специальный прибор — амперметр (для приборов, предназначенных для измерения малых токов, также используются названия миллиамперметр, микроамперметр, гальванометр). Его включают в разрыв цепи в том месте, где нужно измерить силу тока.
Основные методы измерения силы тока: магнитоэлектрический, электромагнитный и косвенный (путём измерения вольтметром напряжения на известном сопротивлении).

Примечания

Литература 
 
 
 

Электрический ток